Ла Викторија, Сан Хоакин има више значења:

 Ла Викторија, Сан Хоакин (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Викторија, Сан Хоакин (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику